Скорпенодесы () — род морских лучепёрых рыб из семейства скорпеновых отряда скорпенообразных. Род распространён в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.

Виды 
В роде 29 видов:
 Scorpaenodes africanus Pfaff, 1933
 Scorpaenodes albaiensis (Evermann & Seale, 1907)
 Scorpaenodes arenai Torchio, 1962
 Scorpaenodes barrybrowni Pitassy & C. C. Baldwin, 2016
 Scorpaenodes bathycolus G. R. Allen & Erdmann, 2012
 Scorpaenodes caribbaeus Meek & Hildebrand, 1928
 Scorpaenodes corallinus J. L. B. Smith, 1957
 Scorpaenodes elongatus Cadenat, 1950
 Scorpaenodes englerti Eschmeyer & G. R. Allen, 1971
 Scorpaenodes evides (D. S. Jordan & W. F. Thompson, 1914)
 Scorpaenodes guamensis (Quoy & Gaimard, 1824)
 Scorpaenodes hirsutus (J. L. B. Smith, 1957)
 Scorpaenodes immaculatus Poss & Collette, 1990
 Scorpaenodes insularis Eschmeyer, 1971
 Scorpaenodes investigatoris Eschmeyer & Rama Rao, 1972
 Scorpaenodes kelloggi (O. P. Jenkins, 1903)
 Scorpaenodes minor (J. L. B. Smith, 1958)
 Scorpaenodes muciparus (Alcock, 1889)
 Scorpaenodes parvipinnis (A. Garrett, 1864)
 Scorpaenodes quadrispinosus D. W. Greenfield & Matsuura, 2002
 Scorpaenodes rubrivinctus Poss, McCosker & C. C. Baldwin, 2010
 Scorpaenodes scaber (E. P. Ramsay & J. D. Ogilby, 1886)
 Scorpaenodes smithi Eschmeyer & Rama Rao, 1972
 Scorpaenodes steenei G. R. Allen, 1977
 Scorpaenodes steinitzi Klausewitz & Frøiland, 1970
 Scorpaenodes tredecimspinosus (Metzelaar, 1919)
 Scorpaenodes tribulosus Eschmeyer, 1969
 Scorpaenodes varipinnis J. L. B. Smith, 1957
 Scorpaenodes xyris (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1882)

Галерея

Примечания 

Скорпеновые